Чемпіонат Угорщини з футболу 1971—1972 — 70-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вчетверте поспіль здобув Уйпешт Дожа.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Ференцварош взяв участь у Кубку володарів кубків 1972—1973 як переможець Кубку Угорщини 1971—1972.
2. З клубів Ференцварош, МТК та Вереш Метеор Едьєтертеш було знято по 2 очки.
3. У матчах Вереш Метеор Едьєтертеш-Ференцварош та МТК-Вереш Метеор Едьєтертеш клубам не були зараховані очки.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1971—1972
Угорщина
Угорщина
1971 в угорському спорті
1972 в угорському спорті